

Sigle 
 Oculi uterque – entrambi gli occhi nell'esame dell'acutezza visiva

Codici 
 OU – codice vettore xIATA di Croatia Airlines
 OU – codice ISO 3166-2:BJ	di Ouémé (Benin)
 OU – codice ISO 3166-2:LA	di Oudomxai (Laos)

Zoologia
 Ou (ōʻū) – nome comune di Psittirostra psittacea, specie di uccello delle Hawaii, appartenente alla tribù dei Drepanidini

Altro 
 OU – sigla automobilistica della provincia di Ourense (Spagna)